Abdij van Marmoutier (Tours) - abdij in de stad Tours
 Abdij van Marmoutier (Elzas) - abdij in Marmoutier, Frankrijk